Sulman ist der Familienname folgender Personen:

 Felix Gad Sulman (1907–1986), deutsch-israelischer Mediziner
 John Sulman (1849–1934), australischer Architekt

Siehe auch:
 Lloyd & Sulman, australischer Automobilhersteller